Список лучших альбомов США 2021 года (Billboard Year End Charts) — итоговый список наиболее популярных альбомов журнала Billboard по данным продаж за 2021 год.

Список 2021 года (Billboard Year End Charts)

См. также 

 Лучшие синглы США 2021 года по версии Billboard

Примечания 

Чарты Billboard 2021 года
Списки лучших альбомов в США по годам (Billboard)